Noder ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Noder (Künstlername A. De Nora; 1864–1936), deutscher Arzt und Dichter
 Frigga Brockdorff-Noder (1878–1954), österreichische Schriftstellerin und Journalistin